Revolución (película) puede referirse a:

 Revolución: El cruce de los Andes, película argentina de 2010.
 Revolution, película de 1985 dirigida por Hugh Hudson.